Ecuadoraans basketbalteam (mannen)
 Ecuadoraans basketbalteam (vrouwen)